«Финские парни» () — общее название эстонцев-военнослужащих Финских вооружённых сил во время Второй мировой войны. Численность этого контингента составила около 3500 человек, около 200 из них погибло в боевых действиях.

История 

Эстонские добровольцы в Финляндии появились во время советско-финской войны 1939—1940 гг. Их участие в боевых действиях было нелегальным, поскольку Эстония объявила нейтралитет, и до фронта большинство из них не добралось.

В июне 1941 года сформированная из эстонцев на территории Финляндии разведгруппа «Эрна» была десантирована на эстонскую территорию в тыл Красной армии, сражавшейся с наступавшими частями фашистской Германии. После оккупации Эстонии немцами «Эрна» была расформирована, часть её военнослужащих вернулась в Финляндию и была определена в разведку.

Массовое бегство эстонцев в Финляндию в 1943 году было вызвано начавшейся скрытно мобилизацией немецкими оккупационными властями всех мужчин 1919—1924 годов рождения на военную службу, их определяли во вспомогательные части или на предприятия военной промышленности, оказывалось давление для «добровольного» вступления в немецкую армию. В 1943 году был сформирован эстонский пехотный полк (JR 200) в составе двух пехотных батальонов, летом 1944 года он принял участия в боях против Красной армии на Карельском перешейке. Эстонские военнослужащие были также в других частях финской армии и в военно-морских сил. Все они в августе 1944 года были демобилизованы, Финляндия готовилась заключить мир с СССР. Большинство из них вернулись в Эстонию, но несколько сотен с одобрения финских властей позже переправились в Швецию.

Из «финских парней» были сформированы два батальона СС, один из которых участвовал в боях с частями Советской армии на реке Эмайыги. «Финские парни» оказали вооруженное сопротивление и отступающим немцам, которые пытались эвакуировать их в Германию.

7 сентября 1991 года была основана Гильдия JR 200. 21 февраля 1996 года название было изменено на Ассоциацию финских парней.
Цель Ассоциации развивать традиции финских парней, улучшать условия жизни их вдов и развивать сотрудничество.

В небольшом городке Экси в муниципалитете Тарту создан Музей финских парней.
В экспозиции музея выставлена форменная одежда, снаряжение, оружие и награды.

Из числа «финских парней», сделавших впоследствии карьеру в Советской Эстонии, можно отметить Уно Ярвела, ставшего профессором Таллинской консерватории (1988) и народным артистом Эстонской ССР (1976), Айна Каалепа, ставшего заслуженным писателем Эстонской ССР (1986), Юхана Росса, избранного академиком ВАСХНИЛ (1986).

Литература 
Evald Uustalu, Rein Moora Soomepoisid. Tallinn, 1992. ISBN 5-460-00017-3

Примечания

Ссылки 
Estonica. Энциклопедия об Эстонии. «Финские парни»

 
Военные Эстонии
Эстония во время Второй мировой войны
Финляндия во Второй мировой войне
Воинские части и формирования, расформированные в 1944 году
Вооружённые силы Финляндии во Второй мировой войне